Марку ():

Персоналии 
 Марку, Валери (род. 1980) — канадская фигуристка-парница.
 Марку, Валериу (1899—1942) — румынский писатель и историк, большинство своих произведений написавший на немецком языке.
 Марку, Кристи (род. 1995) — албанский футболист.
 Гьон Марку, Ндуэ (1914—2011) — албанский антикоммунистический политик.

Топонимы 
 Марку — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Марку — коммуна во Франции, в департаменте Луара.
 Марку — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.

См. также 
 Марку-ди-Канавезиш